Ел Кучарал има више значења:

 Ел Кучарал (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кучарал (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кучарал (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кучарал (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику